Dit is een (onvolledige) lijst van Finse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Olga Ahtinen
Emmi Alanen
Anna Auvinen

C
Kaisa Collin

D
Jenny Danielsson

E
Adelina Engman

F
Sanni Franssi

H
Nora Heroum
Tuija Hyyrynen

J
Jessica Julin

K
Heidi Kackur
Laura Kalmari
Juliette Kemppi
Emma Koivisto
Anna Koivunen
Heidi Kollanen
Tinja-Riikka Korpela
Natalia Kuikka
Annika Kukkonen

L
Sini Laaksonen
Susanna Lehtinen

M
Milla-Maj Majasaari
Henriikka Mäkelä
Anne Mäkinen
Sanna Malaska
Katri Mattsson
Olivia Mattsson
Minna Meriluoto
Paula Myllyoja

N
Miia Niemi
Linda Nyman
Eva Nyström

O
Ria Öling
Laura Österberg Kalmari

P
Tiia Peltonen
Elli Pikkujämsä
Leena Puranen

R
Jutta Rantala
Anna-Kaisa Rantanen

S
Maija Saari
Essi Sainio
Linda Sällström
Tiina Salmén
Iina Salmi
Emma Santamäki
Eveliina Sarapää
Annica Sjölund
Eveliina Summanen

T
Katriina Talaslahti
Sanna Talonen
Anna Tamminen
Julia Tunturi

V
Petra Vaelma
Siiri Välimaa
Sanna Valkonen
Vera Varis

W
Anna Westerlund

Finse
voetbalsters in het buitenland